Brewer Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brewer Mountain (Alabama)
 Brewer Mountain (Maine)
 Brewer Mountain (Washington)